Вламесир Нуньеш Фернандеш (; 20 июня 1986, Бисау, Гвинея-Бисау) — гвинейский и португальский футболист, полузащитник клуба «Армасаненсиш».

Биография 
Воспитанник команды «Лолетану». В 2005 году начал карьеру футболиста. Свою первую игру провёл 4 сентября 2005 года в рамках третьего по значимости дивизионе Португалии в матче против дубля «Витории» Сетубал (2:4). В матче 1/16 финала Кубка Португалии против «Академики» из Коимбры, Атабу не реализовал одиннадцатиметровый удар и его команда уступила в серии пенальти (2:3). Вместе с командой дважды занимал второе место в третьем по значимости дивизионе Португалии.

Летом 2008 года стал игроком «Кампиненсе» из города Лоле. Спустя год, перешёл в «Лагоа», где играл на протяжении двух сезонов и являлся игроком основного состава. Летом 2011 года присоединился к «Фаренсе» и вместе с командой стал победителем четвёртого по значимости португальского дивизиона.

В июле 2012 года стал игроком «Лузитанса» из чемпионата Андорры, которую возглавлял Висенте Маркес. В новой команде взял себе 16 номер. В составе «Лузитанса» дебютировал в еврокубках в двухматчевом противостоянии против мальтийской «Валлетты» в рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов. По сумме двух игр андоррцы уступили со счётом (0:9). В сентябре 2012 года Атабу стал обладателем Суперкубка Андорры, тогда его команда обыграла «Санта-Колому» (2:1), а сам гвинеец был признан лучшим игроком встречи. В сезоне 2012/13 Атабу помог своей команде во второй раз в истории стать чемпионом Андорры.

В июне 2013 года вернулся в «Фаренсе». Однако, в основном составе ему закрепиться не удалось и Атабу принял участие в 11 матчах Второй лиги Португалии. После, играл за «Операрио» и вновь за «Лолетану». Летом 2015 года перешёл в «Алмансиленше», вместе с которой занял первое место в группе H третьего дивизиона страны. Зимой 2017 года стал игроком команды «Армасаненсиш».

Достижения 
 «Лолетану»
 Серебряный призёр третьего дивизиона Португалии (2): 2005/06, 2006/07

 «Фаренсе»
 Победитель четвёртого дивизиона Португалии (1): 2011/12

 «Лузитанс»
 Чемпион Андорры (1): 2012/13
 Обладатель Суперкубка Андорры (1): 2012

 «Алмансиленше»
 Победитель третьего дивизиона Португалии (1): 2015/16

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Гвинеи-Бисау
Футболисты Португалии
Игроки ФК «Лолетану»
Игроки ФК «Лагоа»
Игроки ФК «Фаренсе»
Игроки ФК «Лузитанс»
Игроки ФК «Операрио» Лагоа
Игроки ФК «Алмансиленше»
Игроки ФК «Армасаненсиш»